Kroner este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Michael Kroner (1934-2022), scriitor și istoric sas
 Ștefan Kroner (n. 1939), jucător român de polo pe apă

Nume de familie germane